Дорогино — название населённых пунктов в России:
 Дорогино — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Дорогино — посёлок городского типа в Черепановском районе Новосибирской области.
 Дорогино —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

См. также 
 Дорогинь
 Придорогин